El número 88 puede referirse a:

 El año 88
 El año 88 a. C.
 El número '''88
 88, película de Jordi Mollà.